American Woman steht für:
 American Woman (Lied), Lied von The Guess Who (1969)
 American Woman (Album), Album von The Guess Who (1970)
 American Woman (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)
 American Woman (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2018)